Sevelen ist der Name folgender Orte:
 Sevelen SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Sevelen (Issum), Ortsteil von Issum in Nordrhein-Westfalen